William Miller (predikant) (1782-1849), Amerikaans predikant
 William Miller (econoom) (1925-2006), Amerikaans econoon
 William Miller (cinematographers) Amerikaans cinematographers
 William Miller (voetballer) Engels voetballer